Села:
 Сотницьке — Дніпропетровська область, Петриківський район
 Сотницьке — Кіровоградська область, Новгородківський район
 Сотницьке — Полтавська область, Гребінківський район
 Сотницьке — Полтавська область, Миргородський район